Аршамбо IV (; ок. 1300 — ) — граф Перигора с 1311 года. Старший сын Эли VII и Брунисенды де Фуа.

Родился не ранее 1300 и не позднее 8 августа 1302 года. После вступления на графский престол до совершеннолетия находился под опекой матери.

В 1313 году (26 ноября) женился на Жанне, дочери Рено, сеньора де Понс и де Бержерак, которая по возрасту приблизительно была его ровесницей.

В 1334 году умер её бездетный брат Эли Рудель, сеньор Бержерака. Аршамбо IV от имени жены предъявил права на наследство и занял Бержерак. Вдова умершего сеньора, Мата д’Альбре, виконтесса де Тарта, начала судебную тяжбу, призвав в союзники английского короля. Несмотря на завещание, составленное в пользу Жанны де Пон ещё в 1318 году, дело оказалось запутанным из-за наличия дарственной на имя Маты д’Альбре.

В разгар тяжбы Аршамбо IV умер (в 1336 году), вскоре после жены. Детей у него не было. Ему наследовал брат — Роже Бернар I. Он уступил Бержерак Филиппу Валуа, получив взамен шателении Монтиньяк и Бурдей.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20161114233630/http://195.220.134.232/numerisation/tires-a-part-www-nb/0000005399772.pdf
 L’Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des …
 https://web.archive.org/web/20161114233630/http://195.220.134.232/numerisation/tires-a-part-www-nb/0000005399772.pdf
 http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Bergerac_T24.htm
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/ANGOULEME.htm#_Toc389137361
Персоналии по алфавиту
Графы Перигора